Ivánka Mária (?–) táncművész
 Ivánka Mária (1950–) sakkozó